Ngwenya heißen
 Ngwenya (Ort), Ort in Eswatini
 Ngwenya (Berg), Berg in Eswatini

Ngwenya ist der Familienname folgender Personen:
 Godfrey Ngwenya (* 1950), südafrikanischer Militärkommandeur
 Joseph Ngwenya (* 1981), simbabwischer Fußballspieler
 Kieran Ngwenya (* 2002), malawischer Fußballspieler
 Malangatana Ngwenya (1936–2011), mosambikanischer Künstler
 Takudzwa Ngwenya (* 1985), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler